Il existe plusieurs versions cinématographiques de L'Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck : 
L'Oiseau bleu, un film muet de 1910 avec Pauline Gilmer dans le rôle de Mytyl et Olive Walter dans celui de Tytyl ;
L'Oiseau bleu, un film muet de 1918 réalisé par Maurice Tourneur ;
L'Oiseau bleu, un film de 1940 avec Shirley Temple ;
L'Oiseau bleu, un film d'animation de 1970 ;
L'Oiseau bleu, un film de 1976 réalisé par George Cukor ;
L'Oiseau bleu, une série d'animation japonaise de 1980 réalisé par Hiroshi Sasagawa et Leiji Matsumoto ;
L'Oiseau bleu, un téléfilm de 1981 réalisé par Gabriel Axel.